Amateur Girlfriends go Proskirt Agents – album zespołu Xploding Plastix.

Lista utworów 
 Sports, Not Heavy Crime 
 Funnybones and Lazylegs 
 6-Hours Starlight 
 Behind the Eightball 
 Single Stroke Ruffs 
 Treat Me Mean, I Need the Reputation 
 Relieved Beyond Repair 
 Tintinnamputation 
 More Powah to Yah 
 Having Smarter Babies 
 Far-Flung Tonic 
 Happy Jizz Girls 
 Doubletalk Gets Through to You 
 Comatose Luck

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy jazzowe
Albumy muzyki elektronicznej
Albumy muzyczne wydane w roku 2001